Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Серена Вільямс.

Вільямс потім виграла титул, у фіналі перемігши 1-шу ракетку світу Мартіну Хінгіс. Для Вільямс це був перший титул Великого шолома, і вона стала першою афроамериканкою, якій вдалося це зробити за Відкриту еру. Вона повторить це досягнення у 2002, 2008, 2012, 2013 і 2014 роках.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1999 on ITFtennis.com , the source for this draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу
1999 у тенісі
1999 в американському спорті